Эпидемии жёлтой лихорадки в Буэнос-Айресе — серия эпидемий жёлтой лихорадки в столице Аргентины Буэнос-Айресе в XIX веке. Крупные эпидемии имели место в 1852, 1858, 1870 и 1871 годах. Последняя эпидемия (1871 года) стала для города настоящей катастрофой, в результате неё погибло около 8 % жителей города: в городе, где, как правило, количество ежедневных смертей не достигало 20, во время эпидемии были дни, когда умирало более 500 человек; в общей сложности во время эпидемии 1871 года погибло около 14000 человек.

Во многих случаях в XIX веке жёлтая лихорадка заносилась в Буэнос-Айрес экипажами кораблей, прибывавших с побережья Бразилии, где имелся очаг этого заболевания. Однако эпидемия 1871 года, как полагают, пришла из Асунсьона, столицы Парагвая, вместе с аргентинскими солдатами, возвращавшимися с Парагвайской войны, и первоначально началась в городе Корриентес. На момент пика эпидемии население Буэнос-Айреса уменьшилось до менее чем трети по сравнению с доэпидемическим уровнем — по причине большого количества людей, покинувших город, чтобы попытаться избежать болезни.

Главными причинами распространения этого заболевания назывались:
 недостаточные запасы питьевой воды;
 загрязнение грунтовых вод города фекалиями;
 очень тёплая и влажная погода летом 1871 года;
 большое количество переполненных жилищ, в которых полностью отсутствовала санитария: в них проживало в основном чернокожее население, а на момент эпидемии 1871 года — также нищие европейские иммигранты, постоянно прибывающие и селившиеся в южной части города;
 солеварни, загрязняющие Матансу, — реку, протекавшую в южной части города: в результате их деятельности в низинах реки, загрязняемых потоками отходов, возникали так называемые «zanjones» («рвы»), откуда заражённая вода поступала в город.

В то время врачи объясняли причину многих эпидемий зловонными испарениями зараженных нечистых вод (так называемыми миазмами). Поэтому эпидемия 1871 года вынудила городские власти предпринять срочные меры по улучшению санитарных условий в городе, начать строительство централизованной системы водоснабжения, канализации и стоков.

14 августа 1881 года на открытом заседании Гаванской Академии наук кубинский врач Карлос Х. Финлей изложил свою гипотезу о том, что жёлтая лихорадка передаётся определенным видом комаров. В 1900, борясь с эпидемией жёлтой лихорадки в Гаване, Уолтер Рид и Джеймс Кэрролл с помощью добровольцев из рядов Североамериканской армии шаг за шагом опровергли преобладавшее тогда представление, что инфекция передается через зараженный воздух, воду, одежду, постельное белье и всякими другими подобными путями, а Джеймс Кэрролл ценой своей жизни доказал, что единственным способом заражения желтой лихорадкой является укус комара Aedes aegypti.

Библиография 
 Scenna, Miguel Ángel (1967). Fiebre amarilla en Buenos Aires. Revista Todo es Historia. Nº 8 (diciembre).

Примечания 

Катастрофы в Аргентине
История Буэнос-Айреса
Эпидемии в Америке
1871 год в Аргентине
Лихорадка